Federico Guillermo es el nombre de las siguientes personas:
 Federico Guillermo de Teschen (1601-1625), duque
 Federico Guillermo de Brandeburgo (el Gran Elector; 1620–1688), Margrave y Elector de Brandeburgo
 Federico Guillermo de Hohenzollern-Hechingen (1663-1735), Príncipe
 Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1668-1714), general de división danés
 Federico Guillermo de Sachsen-Meiningen (1679-1746), duque
 Federico Guillermo de Solms-Braunfels (1696-1761), príncipe
 Federico Guillermo de Brandenburg-Schwedt (1700-1771), Margrave
 Federico Guillermo de Nassau-Weilburg (1768–1816), Príncipe
 Federico Guillermo de Braunschweig-Wolfenbüttel (el duque negro; 1771-1815), duque de Braunschweig-Lüneburg
 Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1785-1831), duque
 Federico Guillermo de Brandeburgo (político) (1792-1850), político alemán, Primer Ministro de Prusia
 Federico Guillermo de Hessen:
 Federico Guillermo de Hessen (1790–1876), general holandés, prusiano y de Hesse
 Federico Guillermo de Hessen (1820-1884), Landgrave titular
 Federico Guillermo de Hessen (1854-1888), Landgrave titular
 Federico Guillermo de Hessen (1893-1916), Príncipe
 Federico Guillermo I:
 Federico Guillermo I de Sachsen-Weimar (1562-1602), Duque
 Federico Guillermo I de Mecklenburg (1675-1713), Duque
 Federico Guillermo I de Nassau-Siegen (1680-1722), Príncipe
 Federico Guillermo I de Prusia (El Rey Soldado; 1688-1740), Rey de Prusia 1713-1740
 Federico Guillermo I de Hessen-Kassel (1802-1875), Landgrave y Elector
 Federico Guillermo II:
 Federico Guillermo II de Sachsen-Altenburg (Posthumus; 1603-1669), Duque
 Federico Guillermo II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1687-1749), Duque
 Federico Guillermo II de Nassau-Siegen (1706-1734), Príncipe
 Federico Guillermo II de Prusia (1744-1797), Rey de Prusia de 1786 a 1797
 Federico Guillermo II de Mecklenburg (1819-1904), Gran Duque
 Federico Guillermo III:
 Federico Guillermo III de Sachsen-Altenburg (1657-1672), Duque
 Federico Guillermo III de Prusia (1770-1840), Rey de Prusia
 Federico Guillermo IV (1795-1861), rey de Prusia desde 1840 hasta 1861